Diese Liste der monegassischen Außenminister listet alle monegassischen Außenminister seit 2005 auf.

!
Monaco